Nykyrka kan syfta på:

Finland
 Nykyrko – tidigare namn (–1936) på en före detta kommun i landskapet Egentliga Finland, se Kaland

Ryssland
 Nykyrka, Karelen – en ort i Ryska federationen,  tidigare en kommun i Viborgs län Finland

Sverige
 Nykyrka socken, Södermanland –  socken i Södermanland
 Nykyrka landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Nykyrka församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift –1995
 Nykyrka kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Nykyrka socken
 Nykyrka socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Nykyrka landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Nykyrka församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift –2002
 Nykyrka kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Mullsjö-Sandhems församling
 Nykyrka distrikt – ett distrikt i Mullsjö kommun och Jönköpings län
 Nyakirkio socken – äldre namn på Nordmalings socken
 Nykyrka, Motala kommun – en tätort i Motala kommun, Östergötlands län